Gilles est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut faire référence à :
 Gilles, un prénom masculin.

Toponyme 

 Gilles, commune française du département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.

Divers 
 Gilles, expression péjorative alsacienne.

Arts et lettres 

 Gilles, roman de Pierre Drieu la Rochelle.
 Gilles, série de romans pour la jeunesse écrite par Jean-Claude Deret.

Patronyme 

Pierre Gilles (1486-1533), humaniste flamand ;
Pierre Gilles (1490-1555), érudit français ;
Antoinette Gilles (1893 - 1939), communiste française ;
Werner Gilles (1894-1961), artiste allemand ;
Pierre Gilles (1913-1993), peintre français ;
 Georges Gilles (1923-2010), coureur cycliste français ;
Christiane Gilles (1930-2016), syndicaliste et féministe française ;
Alain Gilles (1945-2014), joueur puis entraîneur français de basket-ball ;
Francis Gilles (1953-), juriste français ;
Didier Gilles (1954-), footballeur français ;
Marie-Denise Gilles (1974-), footballeuse haïtienne ;
Vanessa Gilles (1996-), footballeuse franco-canadienne ;
 
Gilles est le prénom porté par l’un des douze premiers compagnons de Saint François d'Assise, frère Gilles (Aegidius en latin / Egidio en Italien)

Pseudonyme 

 Gilles l'Ermite, saint chrétien du .
 Gilles, nom de scène du cabaretiste et chansonnier suisse Jean Villard (1895-1982).
 Guy Emile Chiche dit Guy Gilles (1938-1996), scénariste et réalisateur français ;
 Pierre et Gilles, couple d'artistes photographes français.

Personnage du carnaval 

Les Gilles sont des personnages de plusieurs carnavals en Belgique les plus connus sont les Gilles de Binche.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
Patronyme normand
Nom de scène